Люри — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Люри, Вера Артуровна (более известна как Судейкина; 1889—1982) — актриса Камерного театра и русского немого кино, художница прикладного искусства, живописец.
 Люри, Мейер Моисеевич (1881—1954) — российский купец и промышленник.
 См. также 
 Люри-сюр-Арнон — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Люри-сюр-Арнон — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер.